Uhac oder Uhač ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Uhač (1924–1998), kroatischer Bischof
 Lina Uhac (* 1979), schwedische Badmintonspielerin